Paul Peters (SP) (1942-), voormalig Eerste Kamerlid voor de SP
 Paul Peters (fotograaf) (1955-2017)
 Paul Peters (burgemeester) (1942-), voormalig burgemeester van onder andere Didam
 Paul Peters, SOE agent in de Tweede Wereldoorlog († 2003)